Herrarnas turnering i fotboll vid Stillahavsspelen 2015 avgjordes mellan den 3 juli och 17 juli i Papua Nya Guinea. Denna gången var turneringen en U23-turnering, då den även funkade som kval till OS. Turneringen vanns av  före ,  tog bronset då man vann över  i match om tredjeplats.

Nationer
Eftersom några av de deltagande landslagen inte var medlemmar i IOK och var därmed otillgängliga för OS 2016, fanns det därför två utslagsspel, ett för kval till OS och för att avgöra mästaren av fotbollsturneringen vid Stillahavsspelen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Kval till OS
Endast fem nationer, Fiji, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Salomonöarna och Vanuatu är både Fifa- och IOK-medlemmar.

Spelträd

Semifinaler

Final

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar

17 mål
 Jean Kaltack
11 mål
 Antonio Tuivuna
10 mål
 Bill Nicholls
9 mål
 Napolioni Qasevakatini
 Christopher Wasasala
8 mål
 Fred Tissot
6 mål
 Tony Kaltack
 Barry Mansale
5 mål
 Garish Prasad
 Iosefo Verevou
 Michel Maihi
4 mål
 Manuarii Hauata
 Mauarii Tehina
 Tevairoa Tehuritaua
3 mål
 Monty Patterson
 Logan Rogerson
 Tommy Semmy
 Raiamanu Tauira
 Yohann Tihoni
2 mål
 Manasa Nawakula
 Jim Ouka
 Dalong Damalip
 Brian Kaltack
 Abraham Roqara
1 mål
 Nickel Chand
 Savenaca Nakalevu
 Tevita Waranaivalu
 Cedric Decoire
 Pierre Kauma
 Raphael Oiremoin
 Te Atawhai Hudson-Wihongi
 Luka Prelevic
 Alex Rufer
 Bill Tuiloma
 Patrick Aisa
 Alwin Komolong
 Jacob Sabua
 Davidson Tome
 Tauatua Lucas
 Louis Petigas
 Tehei Taupotini
 Chris Andrews
 Zicka Manuhi
 Nemani Nickiau
Självmål
 Allen Peter (mot Nya Kaledonien)

Källor
 Portmoresby2015.com/
 Rsssf.com

Referenser

Stillahavsspelen, herrar
2015, herrar
Stillahavsspelen 2015, herrar